La gymnastique est une discipline présente aux Jeux olympiques de 1900 à Paris. Les épreuves ont lieu les 29 et 30 juillet 1900. La délégation la plus grande en nombre est française (108 concurrents sur 135), et remporte les trois médailles mises en jeu.

Médaillés

Résultats 
Les gymnastes exécutent 16 épreuves, la plupart étant deux compétitions de la même discipline. Un maximum de 20 points est attribué par épreuve, menant à un total de 320 points. On notera la présence d'épreuves d'athlétisme et d'haltérophilie.
 1. et 2. - Barre horizontale
 3. et 4. - Barres parallèles
 5. et 6. - Anneaux
 7. et 8. - Cheval d'arçon
 9. et 10. - Exercice au sol
 11. - Saut de cheval
 12. - Saut en hauteur
 13. - Saut en longueur
 14. - Saut à la perche
 15. - Montée à la corde
 16. - Haltérophilie

Pays représentés 
Un total de 135 gymnastes provenant de 8 nations participent aux Jeux de Paris :
  Belgique (2)
  Bohême (1)
  France (108)
  Allemagne (14)
  Grande-Bretagne (4)
  Hongrie (2)
  Italie (1)
  Suisse (3)

Tableau des médailles

Références 
 Comité international olympique 
 De Wael, Herman. Herman's Full Olympians: "Gymnastics 1900". Disponible sur .
 
 sports-reference.com

1900
1900
Épreuve aux Jeux olympiques de 1900
Jeux olympiques 1900
Juillet 1900